Mīāndoāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mīāndoāb (kommunhuvudort i Iran), Västazarbaijan, 
 Shahrestān-e Mīāndoāb, kommun, Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar